Стыковые матчи за выход на финальный турнир молодёжного чемпионата Европы по футболу 2004 прошли с 14 по 19 ноября 2003 года. 16 лучших команд по итогам группового этапа определяли по сумме двух матчей восемь участников финального турнира.

Результаты матчей

Первые матчи

Ответные матчи 

  Сербия и Черногория выиграла по сумме двух матчей со счётом 5-4

  Германия выиграла по сумме двух матчей со счётом 2-1

  Хорватия выиграла по сумме двух матчей со счётом 2-1

  по сумме двух матчей счёт 3-3, Португалия одержала победу по пенальти со счётом 4-1

  по сумме двух матчей счёт 3-3, Швейцария одержала победу по пенальти со счётом 4-3

  Беларусь выиграла по сумме двух матчей со счётом 5-1

  по сумме двух матчей счёт 1-1, Италия одержала победу за счёт «выездного гола»

  Швеция выиграла по сумме двух матчей со счётом 3-1

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2004
Футбол в Европе в 2003 году